Rautenberg bezeichnet

Personen:
 Anneliese Reuter-Rautenberg (* 1934), deutsche Kunsthistorikerin
 Arne Rautenberg (* 1967), deutscher Schriftsteller und Künstler
 August Rautenberg (1886–1957), deutscher Politiker (SPD)
 Birgit Rautenberg (* 1969), deutsche Fotografin
 Christian Friedrich Rautenberg (1906–1979), deutscher Maler und Zeichner
 Eire Rautenberg (* 1956), deutsche Buchautorin
 Erardo Cristoforo Rautenberg (1953–2018), deutscher Jurist und Publizist, Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg
 Gerhard Rautenberg (1905–1982), deutscher Verlagsbuchhändler in Königsberg und Leer
 Hans-Werner Rautenberg (1938–2009), deutscher Historiker
 Hermann Rautenberg (1816–1890), hannoverscher Konsistorialpräsident und Direktor des Provinzial-Schulkollegiums
 Johann Wilhelm Rautenberg (1791–1865), evangelisch-lutherischer Pfarrer in Hamburg
 Juliane Rautenberg (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Kai Rautenberg (1939–2013), deutscher Pianist und Komponist
 Karl Ludwig Michael Rautenberg (1829–1896), preußischer Generalmajor
 Manfred Rautenberg (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Michael Rautenberg (* 1988), deutscher Schauspieler
 Michael von Rautenberg-Klinski (1808–1884), MdHdA für Danzig  
 Oliver Rautenberg, deutscher Journalist
 Otto Schulze-Rautenberg (1915–nach 1971), deutscher Jurist und Wirtschaftsmanager
 Paul von Rautenberg-Garczynski (* 1857), Weltreisender und Autor von Reiseberichten
 Ursula Rautenberg (* 1953), deutsche Buchwissenschaftlerin 

 Wolfgang Rautenberg (1936–2011), deutscher Mathematiker und Logiker an der Freien Universität Berlin

Familien:
 von Rautenberg-Klinski, pommerellisches Adelsgeschlecht
 von Rautenberg-Garczinski, pommerellisches Adelsgeschlecht
 Rautenberg (hildesheimisches Adelsgeschlecht), siehe Rautenberg (Adelsgeschlecht)
 Rautenberg (pfälzisches Adelsgeschlecht)

Orte:
 Rautenberg (Harsum), Ortsteil der Gemeinde Harsum, Niedersachsen
 Ortschaft im Ortsteil Zetzscha von Altenburg, Thüringen, siehe Rautenberg (Altenburg)
 Rautenberg, Ortschaft im Landkreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, heute Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland, siehe Uslowoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk)
 Ort im Sudetenland (Tschechisch: Roudno) ca. 10 km östlich von Freudenthal (Tschechisch: Bruntal) in Mährisch-Schlesien (Okres Moravski Slaskie)
 Erloschener Vulkan im Sudetenland (Tschechisch: Velky Roudny) oberhalb der gleichnamigen Ortschaft

Sonstiges:
 Verlag Gerhard Rautenberg

Siehe auch:
 Rauterberg